Kreuzleger ist die Bezeichnung für

 Kreuzleger (Druckweiterverarbeitung), eine Maschine die Pakete mit Druckprodukten bildet.
 Kreuzleger (Vliesproduktion), ein Maschinenteil einer Fertigungsstrecke in der Vliesproduktion.